Litera hace referencia a varios artículos:

Mobiliario
 Litera (mueble), mueble de dos o más camas;
 Litera (vehículo), antigua silla de varas para el transporte de una persona;

Divisiones administrativas
 Litera (Huesca), localidad aragonesa del municipio de Viacamp y Litera;
 La Litera, comarca aragonesa, en España;